József Nagy pode se referir a:
 József Nagy (atleta), atleta húngaro que ganhou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908
 József Nagy (pugilista), boxeador húngaro
 József Nagy (futebolista nascido em 1892), treinador de futebol húngaro que treinou a Seleção Sueca de Futebol em 1934 e 1938 Copas do Mundo
 József Nagy (futebolista nascido em 1960), futebolista húngaro que jogou na Copa do Mundo de 1986
 József Nagy (futebolista nascido em 1988), futebolista húngaro

Desambiguação